Abdelkader Ghezzal – ex calciatore algerino
 Rachid Ghezzal – calciatore algerino